Municipio de Hickory Ridge puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hickory Ridge (condado de Cross, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cross.
 Municipio de Hickory Ridge (condado de Phillips, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.